Selwyn Range kan syfta på:
 Selwyn Range, British Columbia, en bergskedja i Kanada
 Selwyn Range, Queensland, en bergskedja i Australien